est le nom de plusieurs albums enregistrés en concert à Tokyo :

 , album de Brad Mehldau sorti le  ;
 , album de Barry Harris sorti en  ;
 , album de Charles McPherson sorti en  ;
 , album de Charles Tolliver sorti en  ;
 , album de Gary Burton sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Jimmy Raney sorti en  ;
 , album de Magma sorti en  ;
 , album de Psychic TV sorti le  ;
 , album de Public Image Limited sorti en  ;
 , album de Stevie Ray Vaughan sorti le  ;
 , album de Sum 41 sorti le  ;
 , album de Thad Jones/Mel Lewis Orchestra sorti en  ;
 , album de Weather Report sorti en  ;
 , album de Wishbone Ash sorti en .

Autres 

 , album de Deep Purple sorti en  ;

 , album de Dream Theater sorti le  ;

 , album de G3 sorti le  ;

 , album de Green Day sorti le  ;

 , album de  sorti en  ;

 , album de  sorti en  ;

 , album de The Manhattan Transfer sorti en  ;

 , album d'Underworld sorti le .

Voir aussi